Bulwar Tarasa Szewczenki w Kijowie
 Bulwar Tarasa Szewczenki w Tarnopolu